Adelphius peut désigner : 

 Adelphius, un gnostique chrétien du  ;
 Adelphius, un évêque présent au Concile d'Orléans en 511, il se disait évêque de Rezé.